Zkratka ETEC může znamenat:

 Escadron de transport, d'entraînement et de calibrage (jednotka Francouzského letectva)
 Enterotoxigenní Escherichia coli